Raskovec je lahko:
 Raskovec, naselje v Občini Oplotnica
 Raskovec, vrh v Spodnjih bohinjskih hribih; nekoč morda Rákovca (L. Pesjak, Na Koprivniku, Novice 1872)